Хорват Франко Шкугор — победитель турнира.

Сеянные 

  Конор Ниланд (Четвертьфинал)
  Иван Сергеев (Первый раунд)
  Лоран Рекудерк (Финал)
  Ким Ён Чжун (Второй Раунд)

<li> Франко Шкугор (Титул)
<li> Пьер-Людовик Дюкло (Первый раунд)
<li> Артём Ситак (Второй раунд)
<li> Андрей Куманцов ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2010